Rexius är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 14 personer bosatta i Sverige. Det tillhör en släkt som bland sina medlemmar haft flera bemärkta präster.

Personer med efternamnet Rexius

 Erland Rexius (1926–2009), präst, direktor för Svenska kyrkan i utlandet
 Gerhard Rexius (1898–1968), kontraktsprost  
 Gunnar Rexius (1886–1918), statsvetenskaplig forskare, docent
 Johann Baptista Rexius (omkring 1563–1598), österrikisk senhumanistisk filolog
 Natanael Rexius (1852–1929), domprost i Göteborg

Källor

Svenska släkter